Мерчант (от  — купец, торговец, коммерсант) — название для широкой категории финансовых услуг, предназначенных для использования в бизнесе. Наиболее часто это название относится к службе, которая позволяет принимать платежи с использованием банковской пластиковой карты. В общем случае этот термин может подразумевать следующие значения:
 приём платежей через банковские карты;
 проверка и предоставление гарантий получения услуг;
 автоматизированная система составления услуги;
 программы подарков и карт лояльности;
 платёжный шлюз;
 маркетинг по электронной почте;
 прямой почтовый маркетинг;
 системы онлайн заказов.

См. также 
 Поставщик платёжных услуг
 ISO 8583

Примечания 

Платёжные системы
Электронная коммерция